Ловчий — организатор охоты у великих князей, принцев, царей, королей в средневековых европейских государствах Франции, Польше, Литве, их федеративном государстве, в Русском царстве. С XVIII века в России стал называться егермейстером (при Петре II).

Великое княжество Литовское 
Среди ловчих Литвы наивысшую должность занимал ловчий великий (до 1569 года — надворный) литовский (, ). Он отвечал за организацию и проведение охот при дворе великого князя.

Королевство Польское 
Среди ловчих Польши наивысшую должность занимал ловчий великий коронный (, ), который заведовал организацией и проведением охот при дворе короля. Ловчие существовали в Польше уже в начале XIII века, а в конце XIII века вошли в перечень государственных сановников.

Россия 
Первое упоминание — в «Поучении» Владимира Мономаха. Согласно летописи, владимирский князь Мстислав Данилович определил брать «ловчее» с берестьян за их измену (1289), то есть сбор в пользу ловчих. Профессор В. И. Сергеевич , на основании этого делает вывод, что в XIII веке только немногие места считались привилегированными, свободными от сбора «ловчих», что эта привилегия отменялась за крамолу и что «ловчее» было неодинаково. Он приводит также некоторые акты XV—XVI веков, свидетельствующие о существовании пошлин в пользу ловчих — вероятно, вместо натуральной повинности участия в охоте. Различались ловчие: охотники, псари, бобровники, сокольники, подлазчики, рыболовы, подлёдчики (подлёдный лов рыбы), неводчики. Ловчие и сокольничие, как заведующие звериными промыслами упоминаются в боярских книгах первые (с 1509), а вторые (с 1550), хотя сокольничий Михаил Степанович Еропкин-Кляпик принимал участие в московском посольстве в Литву (1503). Со времени появления сокольничего, эта должность нередко соединялась в одном лице с должностью ловчего. В сокольничьи и ловчие назначались люди не именитые, но некоторые из них, начав службу с ловчих, возвышались до думных дворян, окольничих и даже бояр. Таковы, например, Нагие и Пушкины, достигшие боярства. Ловчие могли всюду разъезжать, кормиться на счёт местных жителей, требовать их участия в охоте.

В исторических документах упомянуты Городовые ловчие Рязанского пути, Тверского пути и др., но все они подчинялись Ловчему Московского пути.

Список ловчих

См. также 
 Ловчий приказ
 Царская и великокняжеская охота на Руси

Примечания

Ссылки 
 Статья «Ловчий» в Энциклопедии Брокгауза и Ефрона

Должности
Охота
Устаревшие профессии